Alfred Redfield ist der Name folgender Personen:

* Alfred Clarence Redfield (1890–1983), US-amerikanischer Ozeanograph
 Alfred G. Redfield (Alfred Guillou Redfield; 1929–2019), US-amerikanischer Biophysiker